Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Campeggio – rzymskokatolicki duchowny
 Lorenzo Campeggio – rzymskokatolicki duchowny